Лизард:
 Лизард — мыс и полуостров в Великобритании.
 Лизард — населённый пункт в Великобритании.